Keokuk – wódz Indian
 USS "Keokuk" – amerykański okręt pancerny

Miejscowości w USA:
 Keokuk – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
Gminy w USA:
 Keokuk (ang. Keokuk Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Wapello
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Keokuk (ang. Keokuk County) – w stanie Iowa